

Alpinismo 
 Ferrata del Vallon – via ferrata dolomitica nel Gruppo del Sella (Italia)

Geografia

Francia

Cantoni 
 Cantone di Marcillac-Vallon – ex cantone con capoluogo Marcillac-Vallon
 Cantone di Vallon – cantone con capoluogo Salles-la-Source
 Cantone di Vallon-Pont-d'Arc – cantone con capoluogo Vallon-Pont-d'Arc

Comuni e frazioni 
 Chapelle-Vallon – comune nel dipartimento dell'Aube (Grand Est)
 Marcillac-Vallon – comune nel dipartimento dell'Aveyron (Occitania)
 Saint-Christophe-Vallon – comune nel dipartimento dell'Aveyron (Occitania)
 Vallon – ex comune ora frazione di Samoëns, comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Vallon-en-Sully – comune nel dipartimento dell'Allier (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Vallon-Pont-d'Arc – comune nel dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Vallon-sur-Gée – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)

Montagne 
 Cime du Vallon – montagna (3 409 m s.l.m.) del Massiccio des Écrins (Alpi del Delfinato)

Svizzera 
 Vallon – comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)

Pagine correlate 
 Beau Vallon – pagina di disambiguazione